Александра Фусаї і Наталі Тозья були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Анна Курнікова і Лариса Савченко з рахунком 6–3, 3–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Яюк Басукі /  Кароліна Віс (півфінал)
 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (чемпіонки)
 Анна Курнікова /  Лариса Савченко (фінал)
 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1998 EA-Generali Ladies Linz Doubles Draw

Linz Open
Тур WTA 1998